Непесов — фамилия. Известные носители:

 Непесов, Гаиб Непесович (1907—1976) — туркменский советский историк. Академик АН Туркменской ССР.
 Непесов, Курбанмурад Базарбаевич (1969—1992) — армянский фидаи туркменского происхождения, участник Карабахской войны.